Хуль () 
 Хуль (город) — город в Норвегии.
 Хуль (коммуна) — коммуна в Норвегии с центром в городе Хуль.
 Хуль (Нурланн) — бывшая коммуна в фюльке Нурланн, Норвегия.
 Хуль, Сигурд (1890—1960) — норвежский писатель.